Вагенер () — немецкая фамилия.

Известные носители:

 Вагенер, Горден (род. 1968) — шеф-дизайнер немецкой марки «Mercedes-Benz», член совета директоров «Daimler AG».
 Вагенер, Лука (1533/1534—1605/1606) — знаменитый голландский картограф, мореплаватель, штурман и писатель.
 Вагенер, Михаэль (род. 1949) — немецкий продюсер и звукорежиссёр, один из создателей группы «Accept».
 Вагенер, Отто (1888—1971) — деятель НСДАП, экономист и начальник штаба СА, позднее генерал-майор Вермахта.
 Вагенер, Фридрих Вильгельм Герман (1815—1889) — немецкий юрист, публицист и политик.

См. также 
 Вагнер (фамилия)